Plaats in Indonesië
 Kedung Ringin (Pasir Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Kedung Ringin (Beji), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kedungringin (doorverwijspagina)